Вольтижёры (, от voltiger — порхать, производить искусные прыжки) — французская пехота, времён наполеоновских войн.

Вольтижёры были созданы как роты (по одной на пехотный батальон), предназначенные выполнять функции застрельщиков в бою. Именно эти роты стали той «лёгкой пехотой», которая всегда была в авангарде и в стрелковой цепи. Появление вольтижёров во многом объясняется ещё и тем, что Наполеон использовал опыт Древнего Рима, а также желал отметить храбрых солдат, которые не могли из-за малого роста быть зачисленными в роты гренадер или карабинеров. Если понятие «гренадер» всегда связывалось с высоким солдатом, отважным в штыковом бою, то «вольтижёр» стал синонимом маленького стрелка, бесстрашного в передовой цепи под жестоким огнём неприятеля. Вольтижёрские роты, батальоны и полки во французской армии просуществовали до 1871 (1870) года.

Вольтижёры линейной и лёгкой пехоты 
В порядке возвращения к традиционной практике формирования рот специального назначения, предназначенных действовать в качестве разведчиков и застрельщиков, в полках легкой пехоты в марте 1804 года были введены вольтижёрские роты. В полках линейной пехоты они появились в сентябре 1805 года. Фактически эти меры лишь узаконили формирование вольтижёрских рот, которые и до этого создавались в пехотных батальонах революционной французской армии. Согласно специальным распоряжениям роты вольтижёров численностью 90 человек каждая формировались при каждом батальоне линейной или лёгкой пехоты из числа собственных солдат. В ходе реорганизации, проведённой в 1807 году, численность солдат в вольтижёрских ротах возросла до 120 человек. Эти отряды выполняли различные функции лёгкой пехоты, в частности, бой в рассыпном строю, формирование стрелковой цепи перед фронтом батальона и прочие функции. Теоретически вольтижёры были более искусны в меткой стрельбе, так как получали специальную подготовку, однако уже после Русской кампании 1812 года вольтижёры качественно ничем не превосходили остальных лёгких пехотинцев из фузилёрных и егерских подразделений.

Помимо французской армии, вольтижёрские роты создавались также и в армиях зависимых от Франции государств, в частности, в армиях:
 Герцогства Варшавского
 Итальянского королевства
 Неаполитанского королевства
 Баварского королевства (после 1810 года)
 Вестфальского королевства
 Вюртембергского королевства
 Великого герцогства Баденского
 Королевства Саксонии (после 1809 года)
 некоторых мелких государств Рейнского союза

Вольтижёры гвардии 
Вольтижёрские роты в Императорской гвардии были сформированы при егерских корпусах. Сначала были созданы стрелковые егерские полки и полки егерей-новобранцев (конскриптов, ) в Молодой Гвардии в 1809 году. В 1811 году эти подразделения были переименованы в вольтижёрские (1 — 4 полки). Гвардейские вольтижёры вместе с солдатами стрелковых полков формировали стрелковые цепи вокруг егерских (шассёрских) и гренадерских полков Императорской гвардии.

Вольтижёры понесли жестокие потери в ходе кампании в России в 1812 году. Относительно невредимым из этой войны вышел лишь 3-й полк. Спешно сформированные в 1813 году 19 полков по своей боеспособности были далеки от своих предшественников. Вследствие этого вольтижёры продолжали использовать прежнюю тактику ведения боя вместо тактики рассыпного строя, в котором они теоретически должны были сражаться. Несмотря на это, вольтижёры проявили высокие боевые качества в ходе боевых действий в 1813—1814 годах. В течение кампании 1814 года они составляли костяк вооружённых сил обескровленной наполеоновской Франции. В течение Ста дней вольтижёрские соединения были реорганизованы и приняли участие в кампании 1815 года. После поражения Наполеона и Реставрации Бурбонов вольтижёрские полки наряду с прочими полками наполеоновской гвардии были расформированы.

Внешний вид и униформа 
Максимальный рост вольтижёра не должен был превышать 1 597 мм (1 624 мм для офицеров), что позволяло солдатам, не попавшим в гренадеры из-за маленького роста, добиться элитарного статуса. Также благодаря снижению ростовой планки Наполеон смог дополнительно набрать в армию почти 40 тысяч новых солдат, не повысив при этом бремя воинской повинности на население в целом. В 1793—1806 годах цвет мундира был синим. В 1806 году в виде эксперимента заменён на белый Наполеоном, но был непопулярен из-за сильной маркости и вольтижёры выглядели вечно грязными. Увидев вольтижёров в походных условиях, Наполеон вернул синий цвет мундирам.

См. также 
 Шассёры

Примечания

Литература 
 «Солдат № 23, 2002 год. — Эпоха Наполеона. Французский Пехотинец 1803—1815 гг.»
 Elting — Swords Around the Throne
 Nafziger — Imperial Bayonets
 Gill — With Eagles to Glory
 Haythornthwaite — Napoleon’s Light Infantry
 Haythornthwaite — Napoleon’s Line Infantry
 Haythornthwaite — Napoleon’s Imperial Guard (2)
 Blonde — La Grande Armee

Ссылки 
 Изображение вольтижёров

Лёгкая пехота Франции
История французской армии
Наполеоновская армия